Meda Dau Doka или God Bless Fiji (Боже, Благослови Фиджи) является национальным гимном Фиджи. Слова и музыка были написаны Майклом Френсисом Александром Прескоттом (Michael Francis Alexander Prescott) и утверждены в качестве официального гимна после получения независимости в 1970 году. Слова гимна на английском и фиджийском языках не имеют ничего общего.

Английский текст 

God Bless Fiji

Фиджийский текст 
Meda dau doka ka vinakata na vanua
E ra sa dau tiko kina na savasava
Rawa tu na gauna ni sautu na veilomani
Biu na i tovo tawa savasava

ХОР
Me bula ga ko Viti
Ka me toro ga ki liu
Me ra turaga vinaka ko ira na i liuliu
Me ra liutaki na tamata
E na veika vinaka
Me oti kina na i tovo ca

Me da dau doka ka vinakata na vanua
E ra sa dau tiko kina na savasava
Rawa tu na gauna ni sautu na veilomani
Me sa biu na i tovo tawa yaga

Bale ga vei kemuni na cauravou e Viti
Ni yavala me savasava na vanua
Ni kakua ni vosota na dukadukali
Ka me da sa qai biuta vakadua

Ссылки 
 Гимн Фиджи в MIDI
 Гимн Фиджи в Quicktime (хор)

Фиджи
Государственные символы Фиджи
Песни 1970 года